Licence de pilote commercial ;
 Licence de pilote de ligne ;
 Licence de pilote privé ;
 Licence de pilote privé aéronef léger.